Pedro de Castilla puede referirse a las siguientes personas:

 Pedro de Castilla (m. 1283), infante de Castilla e hijo de Alfonso X de Castilla y de Violante de Aragón.
 Pedro de Castilla (1290-1319) infante de Castilla e hijo del rey Sancho IV de Castilla y de la reina María de Molina. 
 Pedro I de Castilla (1334-1369), rey de Castilla, hijo de Alfonso XI de Castilla y de la reina María de Portugal. 
 Pedro Alfonso de Castilla (c. 1345-1359), hijo ilegítimo del rey Alfonso XI de Castilla y de Leonor de Guzmán.
 Pedro Enríquez de Castilla (c. 1355-1400), hijo de Fadrique Alfonso de Castilla y nieto del rey Alfonso XI de Castilla. 
 Pedro Enríquez de Castilla (m. 1366), hijo ilegítimo del rey Enrique II de Castilla.
  Pedro de Castilla (1394-1461), obispo de Osma y Palencia y nieto de Pedro I de Castilla.